Nazwa parków w Polsce:
 Park Zamkowy w Głogowie
 Park Zamkowy w Ojcowie
 Park Zamkowy w Olsztynie
 Park Zamkowy w Mysłowicach
 Park Zamkowy w Żywcu
 Park Zamkowy w Pszczynie
 Park Zamkowy w Raciborzu
 Park Zamkowy w Stargardzie
 Park Radziwiłłowski zw. Parkiem Zamkowym w Szydłowcu
 Park Zamkowy w Wodzisławiu Śląskim